Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Flandre » :
 Le régiment de Flandre renommé le  «  d'infanterie de ligne » 
 Le régiment de Flandre (1684-1762)

Voir aussi 
 Infanterie :
 Légion de Flandre
 Volontaires de Flandre
 Chasseurs de Flandre (chasseurs à cheval)

Homonymie d'unités militaires